Running ():

 Running (пісня No Doubt), 2003
 Running (пісня Андраша Каллаї-Сондерса), 2014